Paruyr Sevak, comune armeno della provincia di Ararat
Paruyr Sevak, poeta armeno del XX secolo